Медаља Златна звезда се може односити на:

 Медаља Златна звезда (СССР), знак  Хероја Совјетског Савеза
 Медаља Златна звезда (Русија), знак Хероја Руске Федерације
 Медаља Златна звезда (ДНР), знак Хероја Доњецке Народне Републике